Fußbogen steht für:

 Fußgewölbe, anatomischer Abschnitt des menschlichen Fußes
 Fußbogen (Rohr), einen speziellen Rohrbogen
 Fußbogen (Bogenschießen), eine Technik im Bogenschießen
 Fußbogen (Möbel), ein Bauteil von  Sitzmöbeln